Netscape [] ist die Kurzform folgender Namen:

 Netscape Communications, ein Unternehmen, das 1998 von AOL aufgekauft wurde
 Netscape Navigator, ein Web-Browser
 Netscape Communicator, eine Zusammenstellung von Internet-Programmen (engl. Internet Application Suite)
 Netscape Internet Service, ein Onlinedienst von AOL